Lingua piemontese
 Piemontese – sottogruppo piemontese della lingua francoprovenzale parlato nelle Valli arpitane del Piemonte
 Piemontese – razza bovina
 Piemontese – cognome italiano

Pagine correlate 

 Piemonte (disambigua)
 Piemontesi